L'Homme aux mille visages est un film américain de Joseph Pevney sorti en 1957.
L'Homme aux mille visages est un téléfilm américain de Mikael Salomon, diffusé en 2010.
L'Homme aux mille visages est un film espagnol d'Alberto Rodríguez sorti en 2016.
L'Homme aux mille visages est un spectacle d'Arturo Brachetti.

Homonymie de titre